Jette Jensen er navnet på flere personer:
 Jette Jensen (Enhedsliste-politiker) – politiker fra Enhedslisten, tidligere medlem af Aarhus Byråd
 Jette Jensen (socialdemokratisk politiker) – politiker fra Socialdemokratiet, tidligere medlem af regionsrådet i Region Syddanmark